

Patronyme 
 Alain Garant (1952-), homme politique québécois ;
 André Garant (1923-2003), artiste québécois ;
 Annette Garant (1959-), actrice québécoise ;
 Charles-Omer Garant (1899-1962), évêque québécois ;
 Serge Garant (1929-1986), musicien, animateur de télévision et professeur québécois.

Prix 
 Le prix Serge-Garant, un prix de composition musicale.

Droit 
 Personne tenue légalement envers une autre de l'obligation de garantie. Par exemple : se porter garant pour le loyer ou l'emprunt d'un tiers (voir aussi : caution).

Ancien français 
 Au Moyen Âge, le terme garants pouvait désigner tous les titres de propriété, titres de ventes, reconnaissances de dettes et documents juridiques divers.

Homonymie de patronyme